Карбаха́ль () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:
 Карбахаль, Антонио (род. 1929) — мексиканский футболист.
 Карбахаль-и-Росас, Бартоломе (1875—1940) — мексиканский дипломат.
 Карбахаль Гарате, Хосе Игнасио (1945—2017) — посол Испании в России (2012—2017).
 Карбахаль, Майкл (род. 1967) — американский боксёр.

Топоним 
 Фуэнтес-де-Карбахаль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон в составе автономного сообщества Кастилия и Леон
 Карбахалес-де-Альба — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон

См. также 
 Карвахаль

Примечания